Aclis är ett släkte av snäckor som beskrevs av Lovèn 1846. Aclis ingår i familjen Aclididae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Snäckor
Aclis